Ударное () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 9 человек. Почтовый индекс — 27261. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,185 км². Код КОАТУУ — 3520882804.

Местный совет 
27261, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Веселовка

Ссылки 
 Ударное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района